Une Fajã (terme d'origine portugaise) est une formation géologique située en bord de mer au pied de falaises volcaniques ou dans un delta de lave.

Toponymes 

au Portugal :
Fajã da Ovelha, paroisse civile de la municipalité de Calheta, située dans l'île et région autonome de Madère ;
Fajã de Cima, paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada, située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores ;
Fajã de Baixo, paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada, située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores ;
Fajã Grande, paroisse civile de la municipalité de Lajes das Flores, située dans l'île de Flores et la région autonome des Açores ;
Fajanzinha, paroisse civile de la municipalité de Lajes das Flores, située dans l'île de Flores et la région autonome des Açores.
 au Cap-Vert :
 Fajã de Baixo, un village de São Nicolau.